Седъёль (устар. Сёд-Ёль) — топоним в Республике Коми:

Реки 
 Седъёль (приток Большой Вольмы)
 Седъёль (приток Бур-Кема)
 Седъёль (приток Верхнего Двойника)
 Седъёль (нижний приток Ижмы)
 Сед-Ёль (приток Кожвы)
 Седъёль (приток Локчима)
 Седъёль (приток Пожега)
 Седъёль (приток Седъю)
 Седъёль (приток Сойвы)
 Седъёль (приток Тимшера)
 Сед-Ёль (приток Чёрной Кедвы)